

Cinema 
 Boys Will Be Boys – film del 1897 prodotto dall'American Mutoscope Company
 Boys Will Be Boys – film del 1904 diretto da Frank S. Mottershaw
 Boys Will Be Boys – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Boys Will Be Boys – film del 1911 diretto da Theo Frenkel
 Boys Will Be Boys – film del 1915 diretto da Joseph Byron Totten
 Boys Will Be Boys – film del 1921 diretto da Clarence G. Badger
 Boys Will Be Boys – film del 1932 diretto da George Stevens
 Boys Will Be Boys – film del 1935 diretto da William Beaudine

Musica 
 Boys Will Be Boys – album dei Rabbitt del 1975
 Boys Will Be Boys – album di Gary Glitter del 1984
 Boys Will Be Boys – singolo dei The Ordinary Boys del 2005
 Boys Will Be Boys – singolo di Paulina Rubio del 2012